

Топоніми 

Села:
 Колоски — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Колоски — Автономна Республіка Крим, Сакський район

Селище:
 Колоски — Донецька область, Старобешівський район

Історія, політика 
«Колоски», або «П'ять колосків» — репресивний закон СРСР часів Голодомору

Див. також 
 Колосок